Kerketta ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Kerketta (* 1952), indischer Geistlicher, Bischof von Jashpur
 Jacinta Kerketta (* 1983), indische Journalistin, Sozialarbeiterin und Lyrikerin
 Lucas Kerketta SVD (* 1936), Bischof von Sambalpur
 Pius Kerketta (1910–1993), indischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Ranchi
 Priyanka Kerketta (* 1998), indische Weitspringerin
 Robert Kerketta SDB (1932–2018), indischer Ordenspriester und römisch-katholischer Bischof
 Sushila Kerketta (1939–2009), indische Politikerin